Höllbauer ist der Ortsname von

 Höllbauer (Nandlstadt), Ortsteil des Marktes Nandlstadt, Landkreis Freising, Bayern
 Höllbauer (Rettenbach am Auerberg), Ortsteil der Gemeinde Rettenbach am Auerberg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Höllbauer (Unteregg), Ortsteil der Gemeinde Unteregg, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Höllbauer (Unterthingau), Ortsteil des Marktes Unterthingau, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Höllbauer (Untrasried), Ortsteil der Gemeinde Untrasried, Landkreis Ostallgäu, Bayern